Svenska cupen 1971/1972 var den sjuttonde säsongen av Svenska cupen. Finalen på Idrottsparken i Norrköping mellan IFK Norrköping och Landskrona BoIS slutade 0–0, vilket ledde till att finalen spelades om - på Landskrona IP i Landskrona, där Landskrona BoIS till slut stod som segrare då man vunnit matchen, som gått till förlängning, med 3–2,  inför  åskådare.

Matcher

Omgång 1

Omspel

Omgång 2

Omgång 3

Omgång 4

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Omspel

Spelträd

Externa länkar

Källor 
Bolletinen.se

1971/1972
Fotboll i Sverige 1971
Fotboll i Sverige 1972
Fotbollssäsongen 1971/1972